Пьер Боа́н (; ) — французский кёрлингист.

В составе мужской сборной Франции участник девяти  (лучший результат — бронзовые призёры в ) и двух  (лучший результат — пятое место в ). Девятикратный чемпион Франции среди мужчин.

Играл на позиции четвёртого, был скипом команды.

Достижения 
 : бронза ().
 : золото (1965, 1966, 1968, 1969, 1971, 1972, 1973, 1977, 1978).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Примечания

Ссылки 
 

Чемпионы Франции по кёрлингу
Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты Франции